«Народжені бурею» - роман М. О. Островського. Екранізація роману: 
 «Народжені бурею» - радянський фільм 1957 року. 
 «Народжені бурею» - радянський фільм 1981 року.